Jméno a příjmení Dušan Uškovič náleží několika lidem:

 Dušan Uškovič (1958) – československý fotbalista
 Dušan Uškovič (1985) – slovenský fotbalista